Вилаш-Боаш:

 Вилаш-Боаш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Вилаш-Боаш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.